Приз Клэренса Кэмбелла (Clarence S. Campbell Bowl) — хоккейный приз, вручаемый чемпиону Западной конференции, то есть клубу, вышедшему в финал Кубка Стэнли НХЛ от Западной конференции.

Учрежден в 1968 году в честь Кларенса С. Кэмбелла, президента НХЛ в период с 1946 по 1977 год. В 1968—1974 годах трофей вручался по итогам регулярного сезона чемпиону Западного дивизиона. В 1975 году Западный дивизион получил имя Кэмпбэлла, и до 1981 года трофей вручался победителю регулярного чемпионата в одноименной конференции. С 1982 года награда стала вручаться по итогам плей-офф лучшей команде Конференции Кэмпбэлла. А в 1994-м конференция получила своё нынешнее название, и теперь трофей каждый год достается клубу, вышедшему в финал Кубка Стэнли от Западной конференции. Из-за упразднения конференций в сезоне 2020/21 обладатель трофея определялся в одной из полуфинальных пар плей-офф Кубка Стэнли, которым стал «Монреаль Канадиенс».

Сам приз представляет собой кубок из чистого серебра, произведенный британскими серебряных дел мастерами в 1878 году.

Список команд в разные годы получивших «Приз Кларенса Кэмпбелла»:

Ссылки 
Clarence S. Campbell Bowl

Награды НХЛ